Elfo — ser da mitologia nórdica 
 Elfos (Tolkien) — personagens fictícios das obras de J.R.R. Tolkien
 Elfo (RPG)
 Elfo-doméstico — personagem fictício da obra de J.K. Rowling

Desambiguações de personagens
Desambiguações de mitologia